Панозеро — топонім: 

 Панозеро — село в Кемському районі Карелії. 
 Панозеро — озеро в Карелії. 
 Панозеро — селище в  Кемському районі Карелії.